De Football League Cup 2007/08 was de 48ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 13 augustus 2007 en eindigde op 24 februari 2008 met de finale in het Wembley Stadium in Londen. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Finale

Zie ook
FA Cup 2007/08
Premier League 2007/08

Bekervoetbal 2007/08
2008